Lindsay Davenport e Mary Joe Fernández hanno battuto in finale Gigi Fernández e Nataša Zvereva 6-2, 6-1.

Teste di serie

 Jana Novotná /  Arantxa Sánchez Vicario (semifinali)
 Gigi Fernández /  Nataša Zvereva (finale)
 Meredith McGrath /  Larisa Neiland (semifinali)
 Lindsay Davenport /  Mary Joe Fernández (Campionesse)
 Nicole Arendt /  Manon Bollegraf (quarti di finale)
 Martina Hingis /  Helena Suková (quarti di finale)
 Lisa Raymond /  Rennae Stubbs (terzo turno)
 Julie Halard-Decugis /  Nathalie Tauziat (terzo turno)

 Katrina Adams /  Mariaan de Swardt (quarti di finale)
 Kristie Boogert /  Nicole Bradtke (primo turno)
 Amanda Coetzer /  Brenda Schultz (secondo turno)
 Conchita Martínez /  Patricia Tarabini (terzo turno)
 Laura Golarsa /  Irina Spîrlea (primo turno)
 Yayuk Basuki /  Caroline Vis (terzo turno)
 Alexia Dechaume-Balleret /  Sandrine Testud (secondo turno)
 Els Callens /  Laurence Courtois (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1996